Rozdroże – kolonia w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica na zachód od Nidzicy przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr. 538 i 545.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.

Zobacz też 
 Łysakowo
 Sątop

Przypisy 

Rozdroże (kolonia w gminie Nidzica)